La Vérité cachée est le titre des œuvres suivantes :
 La Vérité cachée, épisode de la saison 1 de Desperate Housewives
 La Vérité cachée, téléfilm de Simon Langton (1987)